Carl Planck von Planckburg ist der Name folgender Personen:

* Carl Franz Planck von Planckburg (1833–1880), österreichischer Bankier
 Carl Leopold Planck von Planckburg (1802–1868), österreichischer Bankier und Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
Karl Planck von Planckburg (1869–1945), österreichischer Politiker